

Carriera

Calciatore

Club 
Dopo avere giocato nelle file dell', nel 1976 si è trasferito allo . Milita nel club fino alla fine della sua carriera nel 1983, vincendo un campionato russo.

Nazionale 
Vanta 9 presenze con l'Unione Sovietica, con cui ha disputato il Mondiale del 1982.

Allenatore
È stato commissario tecnico della Nazionale russa al  e al , uscendo in entrambi i casi al primo turno. Ha inoltre ricoperto l'incarico di allenatore-manager dello  sul finire degli anni novanta, oltre ad avere allenato il club già in precedenza tra il 1989 e il 1995, vincendo molti trofei.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Club 
In grassetto le competizioni vinte.

Palmarès

Giocatore

Club

Competizioni nazionali

Spartak Mosca: 1979

Nazionale

Allenatore

Competizioni nazionali

Krasnaja Presnja: 1986

Spartak Mosca: 1989

Spartak Mosca: 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

Spartak Mosca: 1991-1992

Spartak Mosca: 1993-1994, 1997-1998, 2002-2003

Competizioni internazionali

Spartak Mosca: 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Allenatori di calcio russi
Calciatori della Nazionale sovietica
Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Unione Sovietica